Пинильос ():
 Пинильос — муниципалитет в Испании, в провинции Риоха.
 Пинильос — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Боливар.